Ростовський — прізвище.

 Ростовський Олександр Якович (1946—2016) — український музичний педагог, доктор педагогічних наук, професор.
 Лобанов-Ростовський Олексій Борисович (1824—1896) — князь, російський дипломат.
 Ростовський Самійло — київський майстер-золотар другої половини 18 століття.
 Станіслав Ростовський (1711—1784) — єзуїтський історик.

Ростовська:
 Ростовська-Ковалевська Марія Гаврилівна (1886—1974) — українська оперна та камерна співачка, драматична актриса, педагог і мемуарист.

Гальберт Ростовська Софія Романівна(2006)— українська співачка, художниця, танцюристка.